«Encore: Movie Partners Sing Broadway» — тридцать пятый студийный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный 26 августа 2016 года на лейбле Sony Music Entertainment. Альбом стал одиннадцатым в карьере певицы, возглавившим американский хит-парад Billboard 200 (рекорд для всех певиц за всю историю). Также альбом стал 7-м в карьере певицы диском, возглавившим британский хит-парад и 3-м чарттоппером в Австралии. В записи дуэтов приняли участие партнёры по кинофильмам, в том числе такие звёзды как Алек Болдуин, Мелисса Маккарти, Антонио Бандерас, Хью Джекман, Энн Хэтэуэй, Дейзи Ридли, Энтони Ньюли, Крис Пайн, Джейми Фокс, Патрик Уилсон, Сет Макфарлейн.
В феврале 2017 года альбом был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший традиционный вокальный поп-альбом.

Коммерческий приём 
Альбом Encore: Movie Partners Sing Broadway вышел 26 августа 2016 года, сумев дебютировал на первой позиции в Великобритании в чарте UK Albums Chart с тиражом 20,000 копий в первую неделю релиза, став для певицы её 7-м лидером британского хит-парада. В Австралии альбом также дебютировал на первом месте, став третьим чарттоппером Стрейзанд в этой стране.

Encore: Movie Partners Sing Broadway дебютировал на первой позиции в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 149,000 проданных эквивалентных альбомных единиц в первую неделю релиза, включая 148,000 чистых продаж (без учёта стриминга). Из них физических альбомных продаж (CD и виниловые пластинки LP) было 126,000 копий, это крупнейшие продажи в одну неделю в 2016 году. Encore продлил рекорд Стрейзанд по наибольшему числу альбомов (11), достигших в США первой позиции среди женщин, и также разделяя общее третье место среди всех исполнителей с рок-музыкантом Брюсом Спрингстином.

Стрейзанд также увеличила свой собственный рекорд наибольшей продолжительности времени между чарттопперами в Billboard 200: до Encore прошёл 51 год и 10 месяцев после её первого диска, People (31 октября 1964). Стрейзанд продолжает оставаться единственным исполнителем в истории, который имеет альбомы на вершине все последние шесть десятилетий (1960-е-2010-е).

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart